VIII чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (высшая лига «А») проходил с 18 декабря 1998 по 25 мая 1999 года с участием 10 команд.

Высшая лига «А»

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги «А» состояли из двух этапов. На первом этапе 8 команд с наивысшим рейтингом провели трёхкруговой турнир. На втором этапе 6 лучших команд разыграли медали в турнире за 1—6 места, а команды, занявшие на первом этапе 7—8 места с лучшими командами высшей лиги «Б» провели турнир высшей лиги «А» за 7—10 места.

Особенность чемпионата 
1 января 1999 года вступили в силу новые волейбольные правила. Главное их отличие от предыдущих: партии стали играться по принципу тай-брейка, то есть любой розыгрыш завершается приобретением очка, независимо от того, кто владеет подачей. Продолжительность партии - до 25-ти очков. Если назначается дополнительный пятый сет, то он играется до 15-ти очков. Так как чемпионат Украины начался в преддверии Нового года, Федерация волейбола Украины приняла логичное решение играть турнир по новым правилам, не дожидаясь 1 января.

1 этап

2 этап

1—6 места 

 За неявку на матчи первого финального тура команде «Динамо» засчитаны технические поражения без начисления очков.
 На втором этапе учитывались очки, набранные командами на первом этапе.

Призёры 
 «Дорожник-СКА» (Одесса).

 «Азот» (Черкассы).

 СК ВВС (Винница).

7—10 места

Высшая лига «Б»

1—4 места 

 За две неявки «Надзбручью-Динамо» засчитаны поражения без начисления очков

5—7 места

Первая лига 

 Команде «Дорожник-Юракадемия» за неявки на три матча засчитаны поражения без начисления очков.

Вторая лига

Финальный турнир

Самые-самые 
 Самая молодая команда: «Дорожник-Юракадемия» — 18,6 года
 Самые молодые игроки: Александр Копий («Дорожник-Юракадемия») и Игорь Бойченюк («Дорожник-Юракадемия») — по 17 лет
 Самая высокая команда: «Дорожник-СКА» — 198 см
 Самые высокие игроки: Виктор Лошаков («Дорожник-СКА») и Руслан Ляшук («Динамо») — по 206 см

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

1998 год в волейболе
1999 год в волейболе